Список самых высоких зданий и сооружений Израиля содержит упорядоченные по высоте небоскрёбы и прочие сооружения Израиля. Всего в Израиле построено 28 небоскрёбов высотой от 160 метров. Титул самого высокого здания носит 68-этажная башня Моше Авив высотой в 244 метра, построенная в 2001 году. Второе место занимает 61-этажная башня Азриэли Сарона высотой в 238 метров, построенная в 2017 году. Тройку самых высоких зданий замыкает 60-этажная башня Hi Tower высотой 227 метров, построенная в 2022 году. Также список содержит 8 сооружений, не относящихся к зданиям, но имеющих высоту от 160 метров.

В 2010-х годах начался бум высотного строительства в Израиле, который продолжается в настоящее время, за данный период было сооружено 28 из 34 зданий высотой от 160 метров. Данные высотные здания рассредоточены в шести городах: Тель-Авив (14), Бней-Брак (8), Бат-Ям (4), Рамат-Ган (4), Ашдод (3) и Гиватаим (1).

Построенные здания

Строящиеся здания

Список самых высоких зданий по городам Израиля 

В списке предоставлены самые высокие здания каждого из городов Израиля, представленного в общем списке

Построенные сооружения

Хронология высочайших зданий Израиля

См. также 
 Список самых высоких зданий Азии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Израиль на сайте Emporis
Израиль на сайте Совета по высотным зданиям и городской среде
Израиль на сайте SkyscraperPage

Израиль
Израиль
Выс